Shijie bezeichnet:

 Shijie (Dongguan) (石碣镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shijie (Guangde) (誓节镇), Großgemeinde im Kreis Guangde in der chinesischen Provinz Anhui
 Shijie (Yimen) (十街彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan
 Welt Park Peking, Originaltitel Shijie, Film von Jia Zhangke (2004)